Comini, tribú de la plebs
 Luci Comini fou tribú militar a l'exèrcit del dictador Luci Papiri Cursor (325 aC)
 Comini fou comandant d'una tropa de cavalleria a l'exèrcit de Tiberi Semproni Grac a Hispània el 178 aC
 Sext Comini fou un cavaller romà que va patir les exaccions de Verres
 Publi Comini, cavaller romà 
 Luci Comini (o Gai Comini), cavaller romà 
 Quint Comini fou un oficial de Juli Cèsar que fou fet presoner junt amb Luci Ticida pel comandant pompeià Virgili, prop de Tapsos (47 aC)
 Luci Comini Pedari fou nomenat per August per ajudar a Mesal·la Corví en la seva superintendència sobre els aqüeductes.
 Publi Comini fou un cavaller romà que va difondre un libel contra Tiberi. L'emperador el va perdonar per la intercessió del seu germà Comini, que era senador (any 24)
 Ponti Comini, militar romà